Galt kan syfta på:

 Galt (svindjur) – hanen hos svin och gris
 John Galt (litterär figur) – en karaktär i Och världen skälvde
 Tackjärnsgalt – ett tackjärnsstycke, som erhålls vid gjutning ur masugn

Personer
 Peder Galt (1584–1644), dansk amiral
 John Galt (1779–1839), skotsk författare
 Alexander Tilloch Galt (1817–1893), kanadensisk statsman

Geografi

Kanada 

 Galt – en tidigare stad i  inkorporerad Cambridge, Ontario

Mongoliet 

 Galt (distrikt), Chövsgöl,

USA 

 Galt (ort i USA, Missouri), Grundy County, 
 Galt, Kalifornien, ort, Sacramento County,

Se även
Galten

Robotskapade Mongolietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar